Liuquan är en källa i Kina. Den ligger i den autonoma regionen Xinjiang, i den nordvästra delen av landet, omkring 260 kilometer söder om regionhuvudstaden Ürümqi.

Runt Liuquan är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Liuquan är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattenkällor i Xinjiang
WP:Projekt Kina